Sohodol ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sohodol (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Sohodol (Albac), Dorf im Kreis Alba 
 Sohodol (Bacău), Dorf im Kreis Bacău 
 Sohodol (Bihor), Dorf im Kreis Bihor 
 Sohodol (Brașov), Dorf im Kreis Brașov 
 Sohodol (Gorj), Dorf im Kreis Gorj 
 Sohodol (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara